Луксо́рский обели́ск () — стоя́щий в центре парижской площади Согласия во Франции древнеегипетский обелиск высотой 23 метра. Созданный при Рамзесе II, изначально он располагался у входа в Луксорский храм в Египте, но в начале 1830-х гг вице-король Мухаммед Али подарил его Франции.

Луксорский обелиск является самым древним (по времени создания самого объекта, а не его установки в Париже) монументом французской столицы. Вес объекта равняется 220 тоннам.

История 
Когда-то два обелиска-близнеца обозначали вход в Луксорский храм. В 1829 году вали и самопровозглашённый хедив Египта Мухаммед Али подарил обелиски Франции.

В августе 1832 года французский корвет «Сфинкс» отправился в Александрию на встречу с баржей «Луксор», чтобы забрать один обелиск и отвезти его во Францию. 1 апреля 1833 года оба судна направились в Тулон и достигли его 10 мая. 12 августа корабли вошли в порт города Шербур.

21 декабря обелиск был доставлен в Париж. 3 года спустя, 25 октября 1836 года, по указу короля Луи-Филиппа I обелиск был поставлен в центре площади Согласия.

Второй обелиск остался в Луксоре. Отказ от него был официально адресован египетскому правительству французским президентом Франсуа Миттераном во время его первого президентского мандата.

Пьедестал 
Гравировки на пьедестале обелиска, где показано:

Документалистика

См. также 

 Обелиск
 Площадь Согласия
 Луксорский храм
 Карнак

Литература 
 Жан Батист Аполлинер Лёба (Jean Baptiste Apollinaire Lebas), L’Obélisque de Louxor, Paris, 1839.

Древнеегипетские обелиски
Луксорский
Монументы Парижа
Исторические памятники VIII округа Парижа
Перемещённые памятники Древнего Египта
Перемещённые здания и сооружения Франции
Луксор
Площадь Согласия